Список серий американского телесериала «Перри Мейсон» производства Paisano Productions, транслировавшегося с сентября 1957 года по май 1966 года. Главный герой сериала адвокат Перри Мейсон (), персонаж книг Эрла Стэнли Гарднера.

Обзор сезонов

Эпизоды

Сезон 1 (1957—1958)

Сезон 2 (1958—1959)

Сезон 3 (1959—1960)

Сезон 4 (1960—1961)

Сезон 5 (1961—1962)

Сезон 6 (1962—1963)

Сезон 7 (1963—1964)

Сезон 8 (1964—1965)

Сезон 9 (1965—1966)

Примечания

Ссылки 
 Страница о сериале на gloubik
 Страница о сериале на Wiki
 Страница о сериале на tv.com

Перри Мейсон
Экранизации произведений Эрла Стэнли Гарднера